Штат Вашингтон включает в себя 39 округов.

Список округов

Примечания 

Вашингтон
Округа